Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Sielicki – polski grafik
 Czesław Sielicki – polski leśnik, nauczyciel, sokolnik, działacz ochrony przyrody, myśliwy i działacz łowiecki, kynolog
 Edward Sielicki – polski kompozytor muzyki współczesnej i pedagog
 Krzysztof Sielicki – polski dziennikarz, krytyk i juror teatralny
 Ludwik Sielicki – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Nataniel Sielicki – polski biskup prawosławny
 Ryszard Sielicki – polski kompozytor
 Tomasz Sielicki – polski przedsiębiorca